Нико Браун (род. 26 октября 1950 года) — люксембургский футболист, нападающий. Играл за ряд европейских команд. Легенда клуба «Мец». Один из лучших футболистов в истории люксембургского футбола.

Начало карьеры 
Нико начал карьеру в столичном «Унионе», за который он дебютирует в 18 лет. Быстро став игроком основы, нападающий проявил незаурядный талант бомбардира. За 3 сезона он сыграет 52 матча и забьёт 45 мячей. В 1971 году он стал чемпионом страны.

Три высшие лиги 
В 1971 году нападающий перешёл в «Шальке». Он сыграл за клуб 35 матчей, в которых забил 14 голов. В 1973 нападающий перешёл в
«Мец», где долгие годы был лучшим игроком команды. Через пять лет, он перешёл в «Шарлеруа». В этой команде он не был игроком основы, сыграв лишь 37 матчей и забив 9 мячей. За 9 лет Нико Браун сыграл 242 матча и забил 119 мячей.

Завершение карьеры 
Отыграв один сезон в Лиге 2, Нико Браун вернулся на родину. Легендарный футболист завершил карьеру в составе родного «Униона».
За всю карьеру он забил более 200 мячей на высшем уровне.

Достижения 
 Чемпион Люксембурга (1971)
 Обладатель Кубка Люксембурга (1969, 1970)
 Лучший бомбардир в истории «Меца»: 108 голов

Сборная 
За сборную он сыграл 40 матчей и забил 9 мячей.

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Нико Браун  на сайте eu-football.info
 Биография  на сайте www.profootball.lu
 
 

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Игроки ФК «Унион» Люксембург
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Тьонвиль»